Friedrich Amelung – scacchista e compositore di scacchi estone
 Heinz Amelung – studioso tedesco di letteratura
 Walther Amelung – archeologo tedesco